Der Wettkampf der Männer im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen fand am 17. August 2004 im Elliniko Olympic Complex statt.

Titelträger

Zeitplan 
 1. Runde: 17. August 2004, 12:00 Uhr (Ortszeit)
 2. Runde: 17. August 2004, 13:00 Uhr (Ortszeit)
 Achtelfinale: 17. August 2004, 15:00 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 17. August 2004, 16:10 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 17. August 2004, 19:25 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 17. August 2004, 20:45 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 17. August 2004, 20:45 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Athen 2004

Degen Manner